Бусаровка — деревня в Аромашевского района Тюменской области, входит в состав Малиновского сельского поселения.

Находиться на берегу реки Илиней. деревня состоит из одной улицы Бусаровская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района